Dobroń peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Dobroń est une gmina rurale du powiat de Pabianice
 Dobroń est un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus